Ле-Мано́-Массюгье́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Тер-д’Ок. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81158.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 90 км восточнее Тулузы, в 33 км к юго-востоку от Альби.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 299 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 156 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 116 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 71,7 %). Из 116 активных работали 107 человек (63 мужчины и 44 женщины), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 40 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Массюгьес (XIV век). Исторический памятник с 1995 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн